nazwa Wyspy Wielkanocnej w językach polinezyjskich
 Rapa Nui – rdzenni mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej
 rapanui – język z rodziny polinezyjskiej
 inna nazwa pisma rongorongo, służącego dawniej do zapisu języka rapanui
 Rapa Nui – film fabularny w reżyserii Kevina Reynoldsa z 1994